Кипячка — топоним:

 Кипячка — деревня в России, Калужская область, Сухиничский район.
 Кипячка — село на Украине, Киевская область, Мироновский район.
 Кипячка — село на Украине, Тернопольская область, Тернопольский район.